Сырнино:

 Сырнино — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Генерал-Тошево. 
 Сырнино — населённый пункт в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Смолян.